Can Plana (Amer), casa entre mitgeres a Amer (Selva) 
 Can Plana o mas Pedreguet, mas als afores de Santa Pau (la Garrotxa) 
 Can Plana (Osor), masia d'Osor (Selva) 
 Can Plana (Riells i Viabrea), masia de Riells i Viabrea (Selva) 
 Can Plana de Dalt, a Vallgorguina (Vallès Oriental) 
 Can Plana de Vall, casal a Santa Pau (Garrotxa) 
 Casa Nova de Can Plana, a Riells i Viabrea (Selva) 
 Fàbrica Can Plana Escubos, fàbrica de filats de principis de segle XX a Olot (Garrotxa) 
 Forn de Can Plana, a Riells i Viabrea (Selva)